La frase de "Have a Nice Day" se puede referir a lo siguiente:

Álbumes musicales 
 Have a Nice Day, sexto álbum grabado en estudio por el dueto sueco Roxette, publicado en 1999.
 Have a Nice Day, noveno álbum de estudio de la banda de hard rock Bon Jovi, publicado en el año 2005.
Have a Nice Day, álbum de Count Basie.
Have a Nice Day, serie de CD publicados por el sello Rhino Records.

Canciones 
 Have a Nice Day, canción del grupo Bon Jovi, publicado el 30 de agosto de 2005.
Have a Nice Day, canción del grupo Stereophonics.
Have a Nice Day, canción del grupo Ramones.

Literatura 
Have a Nice Day: A Tale of Blood and Sweatsocks, una autobiografía de Mick Foley.